Marc Leuenberger peut désigner :
 Marc Leuenberger, joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace suisse né en 1962 ;
 Marc Leuenberger, joueur professionnel de hockey sur glace suisse né en 1979.